Gila pode se referir a:

Alberto Gilardino, um futebolista italiano.
Gila, um tipo de abóbora.
Gila, um condado norte-americano.
Gila, rio que corta o deserto de Sonora (EUA).
Gila Lustiger, escritora judaico-alemã.
Monstro-de-gila, um lagarto da América do Norte.

Desambiguação